Ел Коетеро има више значења:

 Ел Коетеро (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коетеро, Гранха (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику